Stiebler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernstalbrecht Stiebler (* 1934), deutscher Komponist und Musikjournalist
 Georg Stiebler (1950–1997), leitender Kriminaldirektor in NRW, Wegbereiter für Kobudo und Jiu-Jitsu
 Steffen Stiebler (* 1971), deutscher Handballspieler und Handballfunktionär